Clearwater é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Clearwater (Idaho)
 Condado de Clearwater (Minnesota)

Também existe o:
 Condado de Clearwater (Alberta), no Canadá

Desambiguações de topônimos